«Оттепель» — шестой студийный альбом группы DDT, вышедший в 1991 году. Выпущен на виниловой пластинке, а в 1993 году на компакт-дисках и магнитофонных кассетах.

Об альбоме 
После гастролей в Америке и Японии летом 1990 года, в октябре, группа приступила к записи новой пластинки на питерской студии бывшей «Мелодии». Запись была закончена в апреле 1991 года. На пластинке представлена концертная программа периода 1987—1988, то есть первая концертная программа DDT питерского периода.

Вадим Курылёв: «Этот весёлый рок-н-ролльный альбом был записан на „Мелодии“ в Питере в начале 1990 года. Почти вся эта программа исполнялась на концертах уже в 1987 году, а некоторые песни были записаны ещё для пластинки „Я получил эту роль“, но всё же решено было записать все номера ещё раз, так как это был первый альбом, полностью состоящий из песен, написанных Юрой в Питере.
По составу музыкантов это классический пример „золотого“ питерского периода — здесь нет ни одного „постороннего“ — и, в общем, всё звучит так же, как звучало на концертах, только в лучшем качестве. Почему-то на альбоме не оказалось песен „Террорист“ и „Получите по награде“, хотя их записывали, как мне кажется. Видимо, просто не успели записать голос, а деньги на студию кончились.
Песня „Церковь“ здесь записана уже в третий раз — первый раз мы записывали её на радио для какой-то передачи, там было наворочено много чего — в том числе гусли и тубулярные колокола, второй раз для альбома „Я получил эту роль“ с воющей ляпинской гитарой, и наконец многострадальная „Церковь“ была запечатлена в том лаконичном виде, в каком исполнялась на концертах. В 1990 году всесоюзная фирма „Мелодия“ начала разваливаться, и „Оттепель“ вышла уже в 1991 году, когда права на издание альбома приобрел Стас Намин».

«Оттепель» стала первой в истории «ДДТ» пластинкой, изданной не фирмой «Мелодия», а коммерческой компанией. В 1993 году SNC и DDT Records совместно выпустили альбом на компакт-диске. Позже было издание на магнитофонных кассетах. Обложку альбома создал петербургский художник Валериус. К диску прилагался вкладыш с комиксом, в котором Юрий Шевчук изобразил своих коллег-музыкантов. Пластинка же выпускалась в трех вариантах: обычном (винил в конверте), в лакированном конверте с вкладышем и в раскладывающемся «двойном» конверте. «Яблоки» пластинок украшал логотип DDT.

Список композиций 
Автор всех песен Юрий Шевчук.

Участники записи 
 Юрий Шевчук — вокал, декламация (9), акустическая гитара (6), голос Брежнева (3).
 Никита Зайцев — гитара (1-5), скрипка (7, 10).
 Андрей Васильев — гитара (1-5, 7, 8, 10), конферанс (1), вокал (4).
 Вадим Курылёв — бас-гитара (1-5, 7-8, 10), блок-флейта (7), гармоника (6), акустическая гитара (6), бэк-вокал (1—5, 10).
 Андрей Муратов — рояль (8), клавиши (10).
 Михаил Чернов — саксофон (1).
 Игорь Доценко — ударные (1—5, 7-8, 10), рояль (4), ритм-гитара (1), голос Горбачёва (3), голос Александра Невского (4).

Звукорежиссёры
 Андрей Муратов
 Евгений Мочулов

Примечания

Литература 
 Русский рок. Малая энциклопедия. — М.: Леан-Антао, 2001. — 456 с. — ISBN 5-85929-068-3
 Шевчук Ю. Ю. Защитники Трои. 2-е изд., доп. — СПб.: Изд-во Фонда русской поэзии, 2000. — 55 с. — ISBN 5-89108-041-9
 Шевчук Ю. Ю. Сольник: альбом стихов. — М.: Новая газета, 2009. — 208 с. — ISBN 978-5-91147-005-0

Ссылки 
 Время Z: Оттепель (1989-90) 
 Оттепель (1990) 
 

Альбомы группы «ДДТ»
Альбомы SNC Records
Альбомы СССР
Альбомы лейбла «Квадро-Диск»
Альбомы на русском языке
Альбомы русского рока